«Любительница румян» () — американский чёрно-белый немой короткометражный фильм-драма 1912 года режиссёра Дэвида Уорка Гриффита.

Сюжет 
Главная героиня — молодая девушка, живущая с отцом-пуританином, который не желает, чтоб его дочь пользовалась косметикой, из за чего жизнь её тосклива и уныла. В городе, где они живут, намечен «Фестиваль мороженого», во время пребывания на котором, девушка знакомится с приятным молодым человеком, который вроде бы заинтересован ей. Однако, молодой человек заинтересовался отнюдь не девушкой, а деньгами её отца. Последующей ночью девушка проснётся от шума из комнаты её отца, когда же она спустится в его апартаменты, то обнаружит там грабителя в маске. Она выстрелит в него из пистолета отца и каково же будет её отчаяние, когда снимет с подстреленного грабителя маску и узнает в нём того самого парня, который не далее как сегодня днём клялся ей в любви…

В ролях 
 Бланш Свит — главная героиня
 Мэдж Кирби — её младшая сестра
 Чарльз Хилл Майлз — отец
 Кейт Брюс — мать
 Джозеф Грейбилл — незнакомец / грабитель
 Уильям Дж. Батлер — пастор
 Лайонел Бэрримор — на «Фестивале мороженого»
 Элмер Бут — гуляющий на «Фестивале мороженого»
 Кристи Кэбэнн — гуляющий на «Фестивале мороженого»
 Гарри Кэри — гуляющий на «Фестивале мороженого»
 Лиллиан Гиш — красотка на «Фестивале мороженого»
 Дороти Гиш — красотка на «Фестивале мороженого»
 Джек Пикфорд — гуляющий на «Фестивале мороженого»
 Роберт Харрон — денди на «Фестивале мороженого»
 Уолтер Миллер — гуляющий на «Фестивале мороженого»
 Генри Уолтхолл — гуляющий на «Фестивале мороженого»

Дополнительные сведения 
 Премьера фильма в США состоялась 24 октября 1912 года.
 Только Бланш Свит из гриффитовских звёзд исполнила в фильме главную роль, остальные знаменитые представители актёрской школы Гриффита исполнили в фильме небольшие эпизоды, иногда их с трудом можно опознать на экране.

Литература 
 «Режиссёрская энциклопедия. Кино США», НИИК МКРФ, редактор Е. Н. Карцева (раздел о Гриффите).— М.: Материк, 2002, ISBN 5-85646-096-0
 Кирилл Винокуров, «Звёзды немого кино» (раздел о Лиллиан Гиш) — М.: Зебра, 2008, ISBN 978-5-17-054370-0

Ссылки 
 
  
 смотреть «Любительница румян» (1912) на YouTube

Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 1912 года